Název Lipník má více obcí:
 Lipník (okres Mladá Boleslav) – obec v okrese Mladá Boleslav
 Lipník (okres Třebíč) – obec v okrese Třebíč
 Lipník (okres Prievidza) – obec v okrese Prievidza na Slovensku
 Lipník nad Bečvou – město v okrese Přerov
 Malý Lipník – slovenská obec
 Veľký Lipník – slovenská obec

vrchy a kopce
 Lipník (Lužické hory) – vrch v Lužických horách

vodní toky
 Lipník (přítok Dunajce) – slovenský vodní tok v povodí Dunajce v Zamaguří
 Lipník (přítok Popradu) – slovenský vodní tok v povodí Popradu u obce Malý Lipník
 Malý Lipník (potok) – slovenský potok
 Veľký Lipník (potok) – slovenský potok

Podobné názvy 
 Lipnik – více vesnic v Polsku
 Lipníky – obec v okrese Prešov na Slovensku
 Lipniki (okres Białystok) – vesnice v Polsku

Externí odkazy